Лу́кас Альбе́рто Корре́а Бельмо́нте (; 3 февраля 1984, Росарио) — аргентинский футболист, выступавший на позиции центрального полузащитника.

Карьера 
Лукас Корреа начал свою карьеру в клубе «Росарио Сентраль», дебютировав в основном составе 5 июня 2001 года в игре с «Расингом», в котором его команда проиграла 4:1, а сам футболист провёл на поле 8 минут. В том же году он провёл ещё 2 игры в основе клуба. Заинтересованность в футболисте проявила испанская «Барселона». Игрок, в сентябре 2002 года, не предупредив руководство «Росарио», приехал на просмотр в «„Барселону Б“», но не понравился руководству команды. Лукас Альберто был вынужден вернуться в «Росарио Сентраль», но более за основной состав команды не играл. В 2004 году он перешёл в клуб второго аргентинского дивизиона, «Тигре», где провёл 1 игру.

Летом 2004 года Лукас Альберто уехал в Италию, в клуб «Пенне», выступавший в региональной лиге. Там аргентинец провёл 1 сезон, сыграв в 32 матчах и забив 9 голов. В 2005 году он перешёл в «Ланчано», выступавшим в серии С1. За эту команду аргентинец сыграл 36 раз и забил 4 гола, являясь лучшим игроком клуба. В январе 2007 года Корреа купил «Лацио», заплативший за трансфер полузащитника 600 тыс. евро и отдавший права на Кристиано Джимелли и Марко Лудди; контракт был подписан до 2011 года. Римской команде полузащитник предпочёл «Кьево», который также имел планы на футболиста.

Корреа не сыграл за «Лацио» ни одного матча и был арендован «Луккезе». В последующие годы Лукас Альберто «путешествовал» по арендам, выступая за «Галлиполи» и «Про Патрию». В «Про Патрии» Корреа провёл сыграл в 27 играх и забил 12 голов, выступая на позиции «треквартисты». После удачного сезона в клубе Корреа очень надеялся вернуться в состав «бьянкочелести», но был вновь отдан в аренду в клуб «Таранто», откуда перешёл в «Равенну». В 2010 году Корреа вернулся в «Лацио».

Международная карьера 
Корреа выступал за сборной Аргентины до 17 лет на юношеском чемпионате мира в 2001 году, где провёл 6 игр и забил 1 мяч. Гол, забитый на 2 минуте игры с Буркино-Фасо стал для аргентинцев первым на турнире. Сборная Аргентины заняла на мировом первенстве 4 место. После этого турнира, руководство ассоциации футбола Аргентины приняло решение убрать 10-й номер в сборной из обращения, как дань уважения Диего Марадоне. В результате, Корреа, игравший на турнире под номером 10 оказался последним аргентинцем, одевавшим 10-ку. Он сказал: «Для меня это настоящая честь». Однако ФИФА отклонила просьбу АФА, и под 10 номером вновь выступали футболисты.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на fussballtransfers.com
 Профиль на tuttocalciatori.net

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Виртус Ланчано»
Игроки ФК «Луккезе»
Игроки ФК «Галлиполи»
Игроки ФК «Про Патрия»
Игроки ФК «Таранто»
Игроки ФК «Равенна»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Бассано Виртус»
Игроки ФК «Казертана»